Torre Veneri – torre costiera del Salento, lungo il litorale del comune di Lecce
 Edoardo Veneri (1917-2005) – calciatore italiano, di ruolo difensore
 Giorgio Veneri (n.1939) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Pietro Veneri (n. 1964) – direttore d'orchestra italiano, figlio di Giovanni Veneri
Veneri – frazione di Pescia

Pagine correlate 
 Veneroso